Název Bítovánky má více sídel:
 Bítovánky (Bítovany) – část obce Bítovany v okrese Chrudim
 Bítovánky (Želetava) – část obce Želetava v okrese Třebíč

Externí odkazy